Az 548-as jelzésű regionális autóbusz Nagykőrös, Szabadság tér és Nagykőrös, kórház, illetve Nagykőrös, Csongrádi úti iskola között közlekedik. Útvonala az első megállójáig a 441-es főúton, onnantól kezdve végig a 4614-es úton vezet. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2477-es járat 2016. december 12-étől 548-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

!colspan=2| Perc (↓)
! Megállóhely
!colspan=2| Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0||Nagykőrös, Szabadság térvégállomás||12||3
|align=left|
|-
|1||1||Nagykőrös, Kálvin tér||11||2
|align=left|
|-
|2||2||Nagykőrös, Hangácsi út||10||1
|
|-
|3||3||Nagykőrös, kórházvégállomás||9||0
|
|-
|4||∫||Nagykőrös, TÜZÉP||8||∫
|
|-
|5||∫||Papp tanya||7||∫
|
|-
|6||∫||Fejős tanya||6||∫
|
|-
|8||∫||Pataki tanya||4||∫
|
|-
|9||∫||Magtár||3||∫
|
|-
|10||∫||2 sz. vegyesárú bolt||2||∫
|
|-
|11||∫||Mészáros T. Tsz. bejárati út||1||∫
|
|-
|12||∫||Nagykőrös, Csongrádi úti iskolavégállomás||0||∫
|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Nagykőrös autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak